Skuba – legendarny zabójca Smoka Wawelskiego
Skuba – jedna z nazw herbu Abdank